De 80e editie van de Ronde van Zwitserland werd verreden van 11 tot en met 19 juni 2016. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2016. Titelverdediger was de Sloveen Simon Špilak.

Deelnemende ploegen

Favorieten
Als favorieten werden onder anderen Tejay van Garderen, Geraint Thomas, Rui Costa, Simon Špilak, Wilco Kelderman, Robert Gesink, Warren Barguil, Andrew Talansky, Samuel Sánchez, Jon Izagirre en Mathias Frank genoemd.

Etappe-overzicht

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe
Deze etappe werd wegens kou en sneeuwval ingekort. De eerste zestig kilometer werden uit het traject geschrapt, waaronder ook de beklimming van de Albulapas (2315 meter boven zeeniveau). De vertrekplaats werd verlegd naar La Punt. Aanvankelijk zou de etappe 117,7 kilometer lang zijn en zowel starten als eindigen in Davos.

Klassementenverloop

Klassementen

Algemeen Klassement

Puntenklassement

Bergklassement

Ploegenklassement

Uitvallers
Etappe 1:  Merhawi Kudus,  Robert Gesink
Etappe 2:  Patrick Bevin,  Juan José Lobato,  Maurits Lammertink
Etappe 3:  Samuel Sánchez 
Etappe 4:  Johan Le Bon,  Karel Hník,  Alex Dowsett,  Pierre-Henri Lecuisinier,  Matthew Brammeier,  Rodrigo Contreras,  Tobias Ludvigsson,  Ji Cheng,  Danny van Poppel,  Jérémy Maison,  Jelle Vanendert
Etappe 5:  Tiago Machado,  Ivan Rovny,  Manuele Boaro,  Tim Wellens,  Kanstantsin Siwtsow,  Jay Robert Thomson,  Lars Boom,  Lieuwe Westra,  Damien Gaudin,  Jay McCarthy,  Mathias Frank
Etappe 6:  Oscar Gatto,  Pierre-Roger Latour,  Raymond Kreder,  Berden de Vries,  Kamil Gradek,  Amets Txurruka,  Jürgen Roelandts,  Dries Devenyns
Etappe 8:  Philippe Gilbert,  Dylan Teuns,  Davide Villella,  Yves Lampaert,  Fabian Cancellara,  Michael Matthews,  Mathew Hayman,  Silvan Dillier,  Maciej Bodnar,  Leopold König,  Tiesj Benoot,  Pim Ligthart,  Tosh Van der Sande,  Jelle Wallays

Externe link
 Officiële website

2016
UCI World Tour 2016
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2016